Ламонт има више значења:
 Ламонт (Флорида)
 Ламонт (Калифорнија)
 Ламонт (Ајова)
 Ламонт (Вашингтон)
 Ламонт (Оклахома)